Hypselonotus är ett släkte av insekter. Hypselonotus ingår i familjen bredkantskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bredkantskinnbaggar
Hypselonotus